Murati peut faire référence à :

Toponymie 

 Murati, village de Bosnie
 , village d'Estonie

Patronymie 

 Agim Murati (né en 1953), joueur de football albanais
 Edvin Murati (né en 1975), joueur de football, puis diplomate albanais

Autres 
 Akal Murati, prière sikhe